Croy kan syfta på följande platser:

Efternamn 

 Croy, europeisk släkt ur den mediatiserade adeln

Schweiz 

 Croy, Vaud, ort och kommun,

Storbritannien 

 Croy, Highland, ort i Skottland, 
 Croy, North Lanarkshire, ort i North Lanarkshire, Skottland,